Bert steht für:
 Bert (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Bert (Allier), Gemeinde in Frankreich
 Bert, Ortsteil von Villar Dora, Provinz Turin, Italien

BERT steht als Abkürzung für:
 Bit Error Rate Test, Messung zur Ermittlung des Bitfehlerverhältnisses, siehe Bitfehlerhäufigkeit #Bitfehlerverhältnis
 Bidirectional Encoder Representations from Transformers, siehe Transformer (Maschinelles Lernen)

Siehe auch:
 Bert is Evil, Satirewebsite von Dino Ignacio

Abkürzung